Le choix rationnel peut désigner deux théories différentes :
 Rationalité économique, une théorie économique.
 Théorie du choix rationnel, une théorie économique et sociologique.